Eduard Fischer – austriacki generał
 Eduard Fischer – szwajcarski mykolog